O Rip Curl Pro Bells Beach 2015 é um evento do ASP World Tour de 2015. Esse evento aconteceu no dia 1 a 12 de abril em Bells Beach, Vitória e foi disputada por 36 surfistas, sendo 7 brasileiros. O campeão foi o Mick Fanning que derrotou o Adriano de Souza na final.

Round 1

Round 2

Round 3

Round 4

Round 5

Quartas-de-Finais

Semifinais

Final

 1 O Mick Fanning foi campeão pois tinha a melhor nota da bateria que foi 8.17 contra os 7.77 do Adriano de Souza

Premiação

Ligações externas 
 Sítio oficial

Rip Curl Pro Bells Beach
Liga Mundial de Surfe
Rip Curl Pro Bells Beach
Competições de surfe
Surf da Austrália